Bloomington puede referirse:

Localidades en Estados Unidos 
 Bloomington (California)
 Bloomington (Idaho)
 Bloomington (Illinois)
 Bloomington (Indiana)
 Bloomington (Maryland)
 Bloomington (Minnesota)
 Bloomington (Misuri)
 Bloomington (Nebraska)
 Bloomington (Texas)
 Bloomington (Utah)

Otros 
 Bloomington, película estadounidense de 2010.
 Bloomington, grupo de indie-rock 1994-2018.